Tannhorn steht für:

 Tannhorn, Berg im Kanton Bern und im Kanton Luzern
 Naturschutzgebiet Tannhorn, Naturschutzgebiet im Kanton Luzern